Thomas Davidson peut faire référence à:

  (fl. début XVIe siècle), imprimeur écossais sous le règne de James V
 Thomas Davidson (1817–1885), paléontologue écossais
  (1838–1870), poète anglo-écossais
 Thomas Davidson (1840–1900), philosophe écossais
  (1842–1919), peintre anglais
  (1805–1883), représentant américain de la Louisiane
  (1858–1933), commissaire-priseur et homme politique canadien
  (1828–1874), constructeur naval dans la marine des États-Unis
  (1876–1974), juge fédéral américain
 Tommy Davidson (1963-), acteur américain
  (1873–1949), footballeur écossais
  (Thomas Rex Davidson, 1927–2017), joueur de cricket australien
  (1906–1987), joueur de cricket sud-africain